Landegg bezeichnet:
 Landegg (Gemeinde Pottendorf), eine Ortschaft in der Gemeinde Pottendorf in Niederösterreich
 Eine Burgstelle in der Schweizer Gemeinde Degersheim, siehe Schenk von Landegg

Siehe auch:
 Landeck
 Landek (Begriffsklärung)